Damery kan syfta på:
 Damery, Marne – en kommun i departementet Marne i regionen Champagne-Ardenne i nordöstra Frankrik
 Damery, Somme – en kommun i departementet Somme i regionen Picardie i norra Frankrike